Le nom de pont Saint-Laurent peut faire référence à : 
 un pont de Grenoble ;
 un pont reliant Mâcon à Saint-Laurent-sur-Saône.
 un pont de Chalon-sur-Saône.